Antelientomon är ett släkte av urinsekter. Antelientomon ingår i familjen Antelientomidae. 

Antelientomon är enda släktet i familjen Antelientomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trevfotingar
Antelientomon